Microsoft Exchange — платформа обмена документами. Включает в себя:
 Microsoft Exchange Server — серверная часть платформы.
 Exchange Client, переименованный впоследствии в Microsoft Outlook — клиент доступа к платформе.
 Microsoft Exchange Hosted Services  семейство сервисов от компании Microsoft.